Галеново — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Галеново — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Галеново — хутор в Кореличском районе Гродненской области.